Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale Steffi Graf 7-5, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Steffi Graf (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Mary Pierce (semifinali)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Assente
 Amanda Coetzer (terzo turno)
 Anke Huber (secondo turno)

 Lori McNeil (terzo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Assente
 Iva Majoli (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Naoko Sawamatsu (terzo turno)
 Meredith McGrath (primo turno)
 Florencia Labat (primo turno)
 Chanda Rubin (secondo turno)
 Wang Shi-ting (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1994